Юшанское — село в Майнском районе Ульяновской области. Входит в состав Тагайского сельского поселения.

География 
Располагается в 45 км от областного центра Ульяновска, на реке Юшанка при впадении в реку Сельдь.

История 
Село основано в 1648 году, как городок Юшанск на Симбирской черте. Первыми переселенцами были 100 конных казак из большого села Фёдоровское Казанского уезда и 40 пеших стрельцов из городка Царевосанчурска (ныне Санчурск). Крепость была построена квадратом по 26 сажень с двумя проезжими башнями.

В 1654 году была построена первая церковь во имя Воздвижения животворящего креста Господня.

В 1670 году во время Крестьянской войны 1670—1671 жители городка присоединились к атаману М. Харитонову.

В 1708 году при уничтожении управления Симбирской чертой и при делении государства на губернии, городок Юшанск переименован в пригород, вошёл в состав Симбирского уезда Казанской губернии, а ратные люди были переведены на охрану Азов, оставшиеся — переименованы в пахотные солдаты.

В 1780 году пригород Юшанск вошёл в состав Симбирского уезда Симбирского наместничества.

В 1796 году — в Симбирском уезде Симбирской губернии.

В 1859 году село Юшанск (Юшанское) во 2-м стане Симбирского уезда Симбирской губернии.

В 1861 году село вошло в Тетюшскою волость, открылась школа, с её осмотром дважды приезжал И. Н. Ульянов — 12 февраля 1872 году и 13 ноября 1873 году. С его помощью в 1875 году была построена новая школа.

В 1893 году в пригороде Юшанск была возведена новая деревянная церковь в честь Воздвижения животворящего Креста Господня.

В 1918 году был создан Юшанский сельский Совет, куда вошли: с. Юшанское, д. Ольгино, пос. Чилим.

В 1924 году село входило в Юшанский с/с Тетюшскую волость Ульяновский уезд Ульяновской губернии.

В 1928 году образовано машинное товарищество «Трофим».

С 1928 по 1956 года село входило в состав Тагайского района.

С 1943 года — в Ульяновской области.

С 1956 года в составе Майнского района.

В 2005 году село вошло в состав Тагайское сельское поселение.

Население

Достопримечательности 

 Дом жилой зажиточного крестьянина (кон. XIX в.) (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 01.01.2001 г.); 

ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ: 

 оборонительная черта (засека) с остатками городков «Тагай», «Юшанское» (От границы Ульяновского района, через с. Уржумское к с. Тагай, (протяженность 7 км) (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 10.09.1997 г., Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 1.01.2001 г.); 
 Городище «Юшанское» (Юго-зап. окраина с. Юшанское), (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 01.01.2001 г.); 
 Курганная группа «Юшанское-1» (6 насыпей) 2-я пол II тыс. до н. э., (2,5 км к юго-зап. от с. Юшанское, лев. берег ручья) (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 01.01.2001 г.);  
 Курганная группа «Юшанское-2» (3 насыпей) 2-я пол II тыс. до н. э., (520 м к югу от с. Юшанское, 400 м к зап. от шоссе Вырыпаевка-Юшанское) (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 01.01.2001 г.); 
 Курганная группа «Юшанское-3» 2-я пол II тыс. до н. э., (2,5 км к юго-вост. от с. Юшанское, 180 м к вост. от шоссе Юшанское-Выры) (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 01.01.2001 г.);

Примечания

Ссылки 
 ulpressa.ru / Село Юшанское 
 МО Тагайское Сельское Поселение 
 Книга строельная города Симбирска / стр. 85./

Литература 

 Т. Г. Масленицкий / Топографическое описание Симбирского наместничества за 1785 г.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 201.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.
 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903. — 334 + 198 + 67 + 3 + XIII с. (pdf). — Разделы I-XV, стр. 1-295: 240 pdf pages

Населённые пункты Майнского района